Serie B 1986-1987 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1986-1987 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 1986-1987 – edizione del campionato di hockey su pista italiano